Trial by Fire puede referirse a:

 Trial by Fire (Grimm): un episodio de la cuarta temporada de la serie Grimm de 2015. 
 Trial by Fire (álbum de Malmsteen): un álbum de Yngwie J. Malmsteen de 1989.
 Trial by Fire (álbum): un álbum de la banda estadounidense Journey de 1996.